KCO steht als Abkürzung für:

 Carbon monoxide transfer coefficient, eigentlich KCO, eine Messgröße für den alveolären Kohlenmonoxid-Transfer
 Flughafen Kocaeli-Cengiz Topel in der Türkei (IATA-code)
 Kaashidhoo Climate Observatory, eine klimatologische Beobachtungsstation auf der Insel Kaashidhoo (Kaafu), Malediven
 Kings Chamber Orchestra, ein 1985 von Gerard Le Feuvre gegründetes Kammermusikorchester
 Klöckner & Co, ein Eisen- und Stahlhandelsunternehmen in Duisburg (Aktienkürzel), siehe auch Klöckner-Werke
 Kompetenz Centrum Onkologie, einen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
 Koninklijk Concertgebouworkest, ein Sinfonieorchester in Amsterdam
 ein Pseudonym der japanischen Sängerin Keiko Yamada

KCO